|-
| (42301) 2001 UR163||||21 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Глибокий огляд екліптики
|-
| (42302) 2001 VF10||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42303) 2001 VO18||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42304) 2001 VZ34||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42305) 2001 VU44||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42306) 2001 VU46||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42307) 2001 VC48||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42308) 2001 VM50||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42309) 2001 VO86||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42310) 2001 VB88||||12 листопада 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42311) 2001 VB93||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42312) 2001 VY93||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42313) 2001 VH97||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42314) 2001 VQ121||||15 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42315) 2001 VW121||||13 листопада 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42316) 2001 WT37||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42317) 2001 WW39||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42318) 2001 XV1||||6 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42319) 2001 XU15||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42320) 2001 XH17||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42321) 2001 XE24||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42322) 2001 XS49||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42323) 2001 XQ55||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42324) 2001 XX62||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42325) 2001 XB89||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42326) 2001 XW104||||14 грудня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42327) 2001 XQ108||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42328) 2001 XM133||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42329) 2001 XL169||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42330) 2001 XC194||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42331) 2001 XJ195||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42332) 2001 XP211||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42333) 2001 XM214||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42334) 2001 XG222||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42335) 2001 XX232||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42336) 2001 XP247||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42337) 2001 YK16||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42338) 2001 YT80||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42339) 2002 AX16||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42340) 2002 AH23||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42341) 2002 AK34||||12 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42342) 2002 AU58||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42343) 2002 AB63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42344) 2002 AT90||||12 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42345) 2002 AN118||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42346) 2002 AV131||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42347) 2002 AV155||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42348) 2002 BV9||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42349) 2002 BH17||||20 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42350) 2002 BN19||||21 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42351) 2002 CB6||||4 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42352) 2002 CV32||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42353) 2002 CZ41||||7 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 42354 Кайдлебергер (Kindleberger)||||12 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз,Пауло Ольворсем
|-
| 42355 Typhon||||5 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42356) 2002 CA47||||2 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42357) 2002 CS52||||12 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (42358) 2002 CO55||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42359) 2002 CY63||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42360) 2002 CG99||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42361) 2002 CS101||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42362) 2002 CY102||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42363) 2002 CL103||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42364) 2002 CS107||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 42365 Каліґюрі (Caligiuri)||||12 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз,Пауло Ольворсем
|-
| (42366) 2002 CL125||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42367) 2002 CQ134||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42368) 2002 CC135||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42369) 2002 CT135||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42370) 2002 CB137||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42371) 2002 CT141||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42372) 2002 CD146||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42373) 2002 CM174||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42374) 2002 CB175||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42375) 2002 CA233||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42376) 2002 DQ2||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 42377 KLENOT||||8 березня 2002||Обсерваторія Клеть||KLENOT
|-
| (42378) 2002 EL12||||14 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (42379) 2013 P-L||2013 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42380) 2065 P-L||2065 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42381) 2090 P-L||2090 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42382) 2183 P-L||2183 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42383) 2231 P-L||2231 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42384) 2506 P-L||2506 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42385) 2844 P-L||2844 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42386) 3552 P-L||3552 P-L||22 жовтня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42387) 4071 P-L||4071 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42388) 4111 P-L||4111 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42389) 4251 P-L||4251 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42390) 4305 P-L||4305 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42391) 4753 P-L||4753 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42392) 4908 P-L||4908 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42393) 6012 P-L||6012 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42394) 6111 P-L||6111 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42395) 6193 P-L||6193 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42396) 6213 P-L||6213 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42397) 6326 P-L||6326 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42398) 6370 P-L||6370 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42399) 6372 P-L||6372 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (42400) 6587 P-L||6587 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|}

42300